Пина-де-Монтальграо (, )  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Кастельон в составе автономного сообщества Валенсия (автономное сообщество). Муниципалитет находится в составе района (комарки) Альто-Палансия. Занимает площадь 31,6 км². Население — 148 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 30 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница 
 Instituto Valenciano de Estadística 
 Federación Valenciana de Municipios y Provincias — Guía Turística
 [www.gratisweb.com/pinademontalgrao/index.htm Web NO oficial de Pina de Montalgrao]

Муниципалитеты Кастельона